Kalif von Köln steht für:

 Cemaleddin Kaplan (1926–1995), türkischer Mufti und islamischer Fundamentalist
 Metin Kaplan (* 1952), türkischer islamischer Fundamentalist

Siehe auch:

 Kalifatstaat, islamistische Organisation (1994 bis 2001)